Ефруссі (Ефрусі, Єфрусі) - єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Ефрусі Борис Йосипович (при народженні Бенціон Йоселевич Єфрусі; 1865–1897) — російський економіст і журналіст.
 Моріс Ефруссі (18 листопада 1849, Одеса Російська імперія — 29 жовтня 1916, Париж Франція) — французький банкір та кіннозаводчик.
 Ігнац Ефруссі, Барон Ігнац Ефруссі (англ. Ignace von Ephrussi) (16 березня 1829, Бердичів — 31 травня 1899, Відень) — австрійський банкір.
 Ефрусі Єва Марківна (1870 — після 1938) — російський історик і педагог.
 Ефруссі Поліна Йосипівна (1876—1942) — радянська психологиня та педагог, доктор філософських наук.
 Ефруссі (Мічник) Зінаїда Йосипівна (1878—1942) — російський і радянський педіатр, організаторка охорони здоров'я, доктор медичних наук (1935).